Середина () — село в Яворовской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 273 человека. Занимает площадь 0,42 км². Почтовый индекс — 81011. Телефонный код — 3259.

Ссылки 
 Середина на сайте Верховной рады Украины